Glyphyalinia sculptilis är en snäckart som först beskrevs av Bland 1858.  Glyphyalinia sculptilis ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sculptilis